Ženská čtyřhra Ricoh Open 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Asia Muhammadová a Laura Siegemundová, jehož členky nestartovaly společně. Muhammadová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Siegemundové se stala Španělka María José Martínezová Sánchezová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Alexandry Panovové a Amry Sadikovićové.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený gruzínsko-kazachstánký pár Oxana Kalašnikovová a Jaroslava Švedovová, který ve finále zdolal švýcarsko-srbské turnajové čtyřky Xenii Knollovou s Aleksandrou Krunićovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly první společnou trofej. Kalašnikovová vybojovala na okruhu WTA třetí deblový titul a pro Švedovovou to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
 ' Oxana Kalašnikovová /  Jaroslava Švedovová (vítězky)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (čtvrtfinále)
  Eri Hozumiová /  Miju Katová (1. kolo
  Xenia Knollová /  Aleksandra Krunićová (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ricoh Open 2016